Mahutny Boža (dt. O mächtiger Gott), ursprünglicher Name: Malitva (dt. Gebet) ist ein belarussisches Gedicht, geschrieben von Natalla Arsieńnieva, 1947 von Mikoła Ravienski vertont. „Mahutny Boža“ wurde zu einer religiösen Hymne, die bei Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen gespielt wird. Das Lied wurde mehrfach als offizielle Hymne der Republik Belarus vorgeschlagen.

In den autokephalen Kirchen der belarussischen Diaspora wird der Gottesdienst in der Regel mit dem Singen  von Mahutny Boža abgeschlossen.

Eine deutsche Nachdichtung der Hymne („Allmächt'ger Gott“) findet sich im Anhang des Buches von Elena Temper: Belarus verbildlichen. Staatssymbolik und Nationsbildung seit 1990. Böhlau 2012, S. 285.

Weblinks 
 Mahutny Boža auf YouTube (aus dem Album "Ja Naradziŭsia Tut". In dieser modernisierten Fassung lautet der letzte Vers: Mache frei und mache glücklich,...)
 Mahutny Boža auf der Orgel (MP3)
 Notenblatt
 Belarussische Hymnen (weißrussisch)

Einzelnachweise 

Musik (Belarus)
Hymne
Literatur (Belarussisch)